Кароліна (ім'я) — жіноче ім'я
 235 Кароліна — астероїд головного поясу
 Constitutio Criminalis Carolina — Кримінально-судове укладення Священної Римської імперії німецької нації (1532).

Кароліна — селище у Вінницькому районі Вінницької області
 Кароліна — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці.
 Кароліна-Бугаз — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці, у смт Затока Одеської області.

Населені пункти та їхні частини

 Кароліна — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кароліна — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Кароліна — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Кароліна — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Кароліна — село в гміні Рендзіни Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Кароліна — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Кароліна — колонія в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кароліна — осада в гміні Осек Освенцимського повіту Малопольського воєводства

Кароліна — місто, штат Алабама
 Кароліна — переписна місцевість, штат Род-Айленд
 Кароліна — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Пуерто-Рико 
 Кароліна (Пуерто-Рико) — місто в Пуерто-Рико

Див. також 
 Північна Кароліна
 Південна Кароліна

Примітки